Алькала-дель-Обиспо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 47.5 км². Население — 491 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски